Il termine antologia (sin. florilegio, crestomazia) indica una raccolta di opere.

Musica 
 Antologia – album degli Era di Acquario del 1973
 Antologia – album di Al Bano del 1974
 Antologia – album della Premiata Forneria Marconi del 1977
 Antologia – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1996
 Antologia – album di Ivan Graziani del 1997
 Antologia – album dei Litfiba del 2007
 Antologia – album dei Madredeus del 2000
 Antologia – album di Giovanna Marini del 2006
 Antologia – album di Pierangelo Bertoli del 2007
 Antologia – raccolta di Roberto Vecchioni

Altro 
 Antologia – rivista letteraria, politica e scientifica italiana del XIX secolo

Altri progetti